Rouffignac kan avse följande platser i Frankrike:

Rouffignac, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine 
Rouffignac-de-Sigoulès, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine 
Rouffignacgrottan, en grotta i Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac